Ползун — то, что ползёт.
 Ползун — стёсанность колеса рельсового транспорта, приводящая к биению
 Ползун — крейцкопф, деталь кривошипно-ползунного механизма, совершающая возвратно-поступательное движение

См. также 

 Рыба-ползун